Мистра́ль — многозначный термин.

 Мистраль — сильный и холодный северо-западный ветер, дующий с горной цепи Севенны на Средиземноморское побережье Франции.
 «Мистраль» — переносной зенитный ракетный комплекс производства Франции.
 Универсальные десантные корабли типа «Мистраль» — тип кораблей-вертолетоносцев производства Франции.
  — головной корабль серии.
 Мистраль (Mistral One design) — класс досок для виндсёрфинга.

 Nissan Mistral — марка автомобиля.
 Мистраль (Mistral) — Российский системный интегратор (mistral.cc)

Персоналии 
 Габриела Мистраль (1889—1957) — чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Мистраль, Фредерик (1830—1914) — провансальский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Другие значения 
 Мистраль (кратер), кратер на Меркурии.
 Мистраль — один из персонажей компьютерной игры Metal Gear Rising: Revengeance.